212-я воздушно-десантная бригада (212-я вдбр) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевой период: 28 июля – 16 сентября 1939 года и 11 июля – 19 ноября 1941 года.

История 
212-я отдельная воздушно-десантная бригада была сформирована в 1938 году в Амурской области в Куйбышевке-Восточной согласно приказу по 2-й отдельной Краснознамённой Армии ДВФ № 00677 от 10 июня 1938 года. Формировалась на базе 2-го авиадесантного полка. После завершения формирования была передана в подчинение сухопутных войск.

В 1939 году в ходе военного конфликта с Японией на Халхин-Голе использовалась в качестве обычной пехоты. Её подтянули на восток, включив в резерв 1-й армейской группы советско-монгольских войск, которому была поставлена задача к утру 20 августа сосредоточиться в 6 км юго-западнее горы Хамар-Даба и быть готовым развить успех Южной или Северной группы войск. 

После того как противнику удалось задержать продвижение Северной группы войск у высоты Палец, ей из резерва 1-й армейской группы были дополнительно переданы 9-я мотоброневая и 212-я воздушно-десантная бригады. 9-я мотоброневая бригада обошла высоту с севера и вышла в тыл врагу на 10—12 км, после чего он был с неё выбит.

На 1 ноября 1940 года в 212-й вдбр числилось 1904 человека. На её вооружении состояло 1098 винтовок, 84 ручных пулемёта, 27 50-мм миномётов, 19 45-мм орудий. В качестве транспорта в бригаде имелось 2 легковые, 58 грузовых и 11 специальных автомобилей, а также 14 лошадей.

В апреле 1941 года бригада, согласно директиве НКО, была отправлена в Одесский военный округ и затем включена в новосформированный 3-й воздушно-десантный корпус (3 вдк). В мае 1941 года она дислоцировалась в г. Вознесенске Одесской области.

За 4 дня до войны командир корпуса Василий Афанасьевич Глазунов провёл с командирами и штабами 6-й и 212-й бригад тактическое учение по теме: "Захват важного объекта в тылу врага и удержание его до подхода главных сил".

После начала Великой Отечественной войны 212-я вдбр была к 15 июля сосредоточена в районе с. Дударково.

5 августа по решению командующего фронта бригада была переподчинена коменданту Киевского укрепрайона и в ночь на 7 число выведена в новый район боевых действий. Вводом 212-й вдбр и действиями авиации наступление противника было приостановлено. Вечером 8 августа бригада обороняла фронт (иск.) Степанки – Вергуны – Нечаевка – Леськи, а 9 августа вела бой, имея на фронте Жуляны и Совки.

14 августа 37-я армия предпринимала безуспешные попытки наступать в направлении Хотова с задачей восстановить передний край КиУРа на южном фасе. Вместе с 206-й стрелковой дивизией  к вечеру этого дня 212-я вдбр занимала рубеж от Чабанов до Новосёлок. 20 августа они, продолжая обороняться на занимаемом рубеже, частью сил произвели успешную атаку войск противника с целью улучшения своих позиций в районе Чабанов.

21 августа командующий Юго-Западного фронта приказал командарму 37-й армии к 24-му числу вывести её в расположение КиУРа и сосредоточить 5,6 и 212 вдбр в лесу севернее Бортничей и Бровар. 25 августа бригада вместе с другими частями Остерской группы вела бой с противником в районе Коропье – х. Ошитковские – Остер.

В ноябре 1941 года в Курской области на базе 3-го вдк была сформирована 87-я стрелковая дивизия, 212-я вдбр вошла в её состав в качестве 283-го стрелкового полка.

Подчинение

Командиры  
 Затевахин Иван Иванович (1938 — 1941), майор;
 Жолудев Виктор Григорьевич (09.1941 — 09.1941), подполковник

Отличившиеся воины бригады 
  Ватомов, Яков Иосифович, сержант, командир отделения роты разведки. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года.
  Обухов, Николай Феоктистович, красноармеец, стрелок. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года.

Примечания

Литература  
 Советские воздушно-десантные. Военно-исторический очерк. — Москва : Воениздат, 1986.
 
  

Воздушно-десантные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году